D'Callaos és un grup de música de flamenc-fusió nascut a Terrassa el 2004. El grup s'ha caracteritzat per oferir tots els seus discs en descàrrega lliure per internet.

Discografia 
<div style="-moz-column-count:2; -moz-column-gap:15px;">

Referències 

Grups de música catalans
Entitats de Terrassa
Grups de rumba catalana